Gerber – CDP w USA, w Kalifornii, w hrabstwie Tehama
 Gerber – miasto widmo w USA, w Georgii, w hrabstwie Walker
 Gerber – germańskie nazwisko
 Gerber – konwencja brydżowa
 Gerber Products Company – międzynarodowe przedsiębiorstwo produkujące żywność dla dzieci, część firmy Nestlé
 Gerber Legendary Blades – amerykańskie przedsiębiorstwo produkujące noże
 Uczeń Gerber – powieść austriackiego pisarza Friedricha Torberga

Osoby noszące nazwisko Gerber 
 Daniel Frank Gerber (1898–1974) – założyciel Gerber Products Company
 Ernst Ludwig Gerber (1746–1819) –  niemiecki leksykograf i kompozytor
 Eugene Gerber (ur. 1931) – amerykański duchowny katolicki, biskup Wichity
 Gustav Gerber (1820–1901) – niemiecki filozof i pedagog
 Heiko Gerber (ur. 1974) – niemiecki piłkarz
 Heinrich Gerber (1832–1912) –  niemiecki inżynier
 Jérôme Gerber – fikcyjna postać, komendant posterunku w Saint Tropez, w serii Żandarm z Saint-Tropez, grany przez Michela Galabru
 John Gerber (1906–1981) – amerykański bridżysta, autor konwencji nazwanej jego nazwiskiem
 Mark Gerber – australijski aktor
 Martin Gerber (ur. 1974) – szwajcarski hokeista
 Michael Gerber (ur. 1969) – amerykański pisarz
 Michael Gerber (ur. 1970) –  niemiecki duchowny rzymskokatolicki, biskup
 Rafał Gerber (1900–1981) –  polski historyk dziejów najnowszych
 Sepp Gerber (ur. 1989) – szwajcarski narciarz alpejski
 Traugott Gerber (1710–1743) – niemiecki botanik
 Walo Gerber (1881–1949) – szwajcarski pilot

Zobacz też 
 C/1967 M1 (Mitchell-Jones-Gerber)
 Gerbera
 Geber
 Gerbert